Municipio de Durand puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Durand (condado de Winnebago, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Winnebago.
 Municipio de Durand (condado de Beltrami, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Beltrami.